Talten ist eine deutsche geographische Bezeichnung:
 Talten, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Tałty (Mikołajki) im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Talter Gewässer, Binnensee im Kreis Sensburg, Ostpreußens, seit 1945: Tałty im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kleiner Talter See, Binnensee im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Tałtowisko im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Talter Kanal, Verbindungskanal im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Kanał Tałcki im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Talter Bruch, Moorgebiet im Kreis Sensburg, Ostpreußens, seit 1945: Tałckie Bagno im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Abbau Talten, historischer Name von Lelek (Mikołajki) im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945 Julienthal, Kreis Sensburg, Ostpreußen